Ковалёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Ковалёва, Алина Романовна (род. 1993) — российская кёрлингистка.
 Ковалёва, Альбина Семёновна (род. 1944) — российский юрист и прокурор.
 Ковалёва, Анастасия Васильевна (1936—2016) — советский агроном, зам. главы администрации Ульяновской области,.
 Ковалёва, Анна:
 Ковалёва, Анна Васильевна (род. 1983) — российская гимнастка.
 Ковалёва, Анна Петровна (1919—1997) — советская и латвийская актриса.
 Ковалёва, Вера Тимофеевна (род. 1922) — советский передовик сельскохозяйственного производства Герой Социалистического Труда.
 Ковалёва, Виктория:
  (род. 1989) — российская фехтовальщица, чемпионка России по фехтованию на саблях (2016).
 Ковалёва, Виктория Владимировна (род. 1994) — белорусская фигуристка.
 
 Ковалёва, Елена Васильевна — (род. 1963) — глава города Кирова. Председатель Кировской городской Думы (c 2017).
 Ковалёва, Екатерина (род. 1991) — белорусская боксёрша.
 
 Ковалёва, Клара Мошелевна (род. 1924) — советская шашистка.
 Ковалёва, Лариса Сергеевна (1935—1992) — советская актриса.
 Ковалёва, Маргарита Николаевна (род. 1933) — российская переводчица.
 Ковалёва, Марина Францевна (1923—2007) — советская актриса.
 Ковалёва, Мария Тимофеевна (род. 1929) — белорусский лингвист, специалист по изучению и преподаванию белорусского языка.
 Ковалёва, Наталья Сергеевна (род. 1996) — российская хоккеистка.
 Ковалёва, Нина Георгиевна (1913—1972) — советский врач-фитотерапевт.
 
 
 

 Рита Райт-Ковалёва (1898—1988) — советская переводчица.